Möbliert ist Titelbestandteil:
 Möblierte Zimmer, deutscher Stummfilm (1929) von Fred Sauer
 Maigret als möblierter Herr, Kriminalroman von Georges Simenon
 Bekenntnisse eines möblierten Herrn, deutscher Spielfilm (1962) von Franz Peter Wirth